Mohamed Awad ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Awad (Fußballspieler, 1992) (* 1992), ägyptischer Fußballtorhüter
 Mohamed Awad (Fußballspieler, 1994) (* 1994), somalisch-neuseeländischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Mohammed Awad